Gallipolis kan syfta på:
Gallipolis, Ohio – en ort i USA

Se även
 Gallipoli – flera betydelser